Франц Ури Боáс (; 9 июля 1858, Минден — 21 декабря 1942, Нью-Йорк) — американский антрополог, этнолог и лингвист, один из основателей современной антропологии («отец американской антропологии»).

Член Национальной академии наук США (1900).

Биография 

Родился в еврейской семье в Миндене (Вестфалия, Германия), но бо́льшая часть его жизни связана с США. Первоначально специализировался как физик и географ, впоследствии обратился к изучению неевропейских обществ и культур, стремясь внести в эти области строгость естественнонаучной методологии.

С именем Боаса связан расцвет исследований материальной и духовной культуры, а также фольклора и языков американских индейцев; его учениками являются многие выдающиеся американские лингвисты и антропологи XX века, в том числе Альфред Крёбер, Эдвард Сепир, Джозеф Гринберг, Рут Бенедикт и др.

Взгляды Боаса оказали влияние также на Романа Якобсона и Клода Леви-Стросса. В частности, Якобсон связывал с работами Боаса свою концепцию грамматического значения.

Умер в Нью-Йорке 21 декабря 1942 года.

Основные работы 
 Boas, Franz (1881). Beiträge zur Kenntnis der Farbe der Wassers. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde. Kiel: Schmidt & Klaunig.
 Boas, Franz (1885). Baffin-Land. Geographische Ergebnisse einer in den Jahren 1883 und 1884 ausgeführten Forschungsreise (Petermanns Mitteilungen. No. 80).
 Boas, Franz (1887). The Study of Geography. In: Science. Vol. 9. Pp. 137—141.
 Boas, Franz (1888). The Central Eskimo. In: Annual Report No. 6, Bureau of American Ethnology. Washington: Government Printing Office, 1888 [Reprint, with introduction by Henry B. Collins. Lincoln: University of Nebraska, 1964].
 Boas, Franz (1889). On Alternating Sounds. In: American Anthropologist. Vol. 2. Pp. 47-53.
 Boas, Franz (1889). Die Ziele der Ethnologie. Vortrag gehalten im Deutschen Gesellig-Wissenschaftlichen Verein von New York am 8. März 1888. New York: Hermann Bartsch, 1889 [Author’s English version as «The Aims of Ethnology» in: Boas 1940. Pp. 626—638].
 Boas, Franz (1891). Sagen aus Britisch-Columbian. In: Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Vol. 23. Ss. 532—576, 628—645.
 Boas, Franz (1906). The Measurement of Differences Between Variable Quantities. New York: The Science Press. (Online version at the Internet Archive) AMNH Digital Repository.
 Boas, Franz (1909). The Kwakiutl of Vancouver Island. Memoirs of the American Museum of Natural History. Publications of the Jesup North Pacific Expedition. Vol. II, Pt. II. New York, American Museum of Natural History. AMNH Digital Repository.
 Boas, Franz. (1911). Handbook of American Indian languages (Vol. 1). Bureau of American Ethnology, Bulletin 40. Washington: Government Print Office (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology).
 Boas, Franz (1911). The Mind of Primitive Man. ISBN 978-0-313-24004-1 (Online version of the 1938 revised edition at the Internet Archive)
 Boas, Franz (1912). Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants. American Anthropologist, Vol. 14, No. 3, July-Sept 1912.
 Boas, Franz (1912). The History of the American Race. Annals of the New York Academy of Sciences. XXI (1): 177—183. Bibcode:1912NYASA..21..177B. doi:10.1111/j.1749-6632.1911.tb56933.x. S2CID 144256357.
 Boas, Franz (1914). Mythology and folk-tales of the North American Indians. Journal of American Folklore, Vol. 27, No. 106, Oct.-Dec. pp. 374—410.
 Boas, Franz (1917). Folk-tales of Salishan and Sahaptin tribes. Washington State Library’s Classics in Washington History collection. Published for the American Folk-Lore Society by G.E. Stechert.
 Boas, Franz (1917). Kutenai Tales. Bureau of American Ethnology Bulletin. Washington State Library’s Classics in Washington History collection. Smithsonian Institution. 59. Classics in Washington History: Native Americans.
 Boas, Franz (1922). Report on an Anthropometric Investigation of the Population of the United States. Journal of the American Statistical Association, June 1922.
 Boas, Franz (1927). The Eruption of Deciduous Teeth Among Hebrew Infants. The Journal of Dental Research, Vol. vii, No. 3, September 1927.
 Boas, Franz (1927). Primitive Art. ISBN 978-0-486-20025-5
 Boas, Franz (1928). Anthropology and Modern Life (2004 ed.) ISBN 978-0-7658-0535-5
 Boas, Franz (1935). The Tempo of Growth of Fraternities. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 21, No. 7, pp. 413—418, July 1935.
 Boas, Franz (1940). Race, Language, and Culture ISBN 978-0-226-06241-9
 Boas, Franz (1945). Race and Democratic Society, New York, Augustin.
 Boas, Franz, edited by Helen Codere (1966), Kwakiutl Ethnography, Chicago, Chicago University Press.
 Boas, Franz (2006). Indian Myths & Legends from the North Pacific Coast of America: A Translation of Franz Boas' 1895 Edition of Indianische Sagen von der Nord-Pacifischen Küste-Amerikas. Vancouver, BC: Talonbooks. ISBN 978-0-88922-553-4

Переводы на русский 
 Боас Ф. Ум первобытного человека. М.-Л., 1926.
 Боас Ф. Задачи антропологического исследования / Пер. В. Г. Богораза // Советская этнография. — 1933. — № 3-4. С. 176—189.
 Боас Ф. Колдовство у индейцев квакиутль // Советская этнография. — 1935. — № 4-5. С. 32-39.
 Боас Ф. Введение к «Руководству по языкам американских индейцев» (Извлечения) // Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях / 3-е изд. — Часть II. — М.: Просвещение, 1965. — С. 170—180.
 Боас Ф. Границы сравнительного метода в антропологии / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997. — Т.1.-С.509-518.
 Боас Ф. История и наука в антропологии: ответ / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997. — Т.1.-С.528-535.
 Боас Ф. Методы этнологии / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997. — Т.1.-С.519-527.
 Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997. — Т.1.-С.499-508.
 Боас Ф. Эволюция или диффузия? / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997. — Т.1.-С.343-347.
 Боас Ф. История антропологии / Пер. И. В. Кузнецова // Этнографическое обозрение. — 2002. — № 6. — С. 86-96.
 Боас Ф. Мифология и сказки североамериканских индейцев / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. Отражения культуры / сост. Л. А. Мостова. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. — С. 129—171.
 Боас Ф. Романский фольклор у американских индейцев / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. Отражения культуры / сост. Л. А. Мостова. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. — С. 172—180.
 Боас Ф. Происхождение тотемизма / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. Отражения культуры / сост. Л. А. Мостова. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. — С. 303—311.

Наследие 
Боас оказал влияние на принятие антропологией эмпиризма и методологического культурного релятивизма, а также приверженность полевым исследованиям, включающим расширенное проживание, изучение местного языка и развитие социальных отношений с носителями языка.

В своей книге «Гонка: история идеи в Америке» 1963 года Томас Госсетт писал, что «Возможно, Боас сделал больше для борьбы с расовыми предрассудками, чем любой другой человек в истории».

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Алпатов В. М. История лингвистических учений. — М., 1998.
 Аверкиева Ю. П. Франц Боас (1858—1942). // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, 1946. — Т. 1. — С. 101—111.
 Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. — М.: Наука, 1979 (гл. 2).
 Кан С. А. Юлия Аверкиева и Франц Боас: взаимная симпатия и идеологические разногласия // Этнографическое обозрение. — 2018. — № 3. — С. 70-79.
 Клейн Л. С. История антропологических учений / под ред. Л. Б. Вишняцкого. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014 (гл. 13).
 Кузнецов И. В. История «Истории антропологии» Франца Боаса. // Этнографическое обозрение. — 2002. — № 6. — С. 96-108.
 Кузнецов И. В. «Счет зим». Вымирание коренных американцев и «антропология спасения». В 3-х томах. — Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018 (т. 2-3).
 Овчаренко В. И. Франц Боас (биография)
 Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение. // Якобсон Р. Избранные работы. — М., 1985. — С. 231—239.
на других языках
 Cole, Douglas (1999). Franz Boas. The Early Years, 1858—1906. Seattle: University of Washington Press.
 Darnell, Regna, ed. (2015). The Franz Boas Papers, Vol. 1 Franz Boas as Public Intellectual— Theory, Ethnography, Activism. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
 Stocking, George W., Jr. (1974). A Franz Boas Reader: The Shaping of American Anthropology, 1883—1911 — ISBN 0-226-06243-0
 George W. Stocking, Jr., ed. (1996) Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison: The University of Wisconsin Press, 1996 (series «History of Anthropology», vol. 8).
 Zumwalt, Rosemary Levy (2019). Franz Boas. The Emergence of the Anthropologist. Lincoln: University of Nebraska Press.

Ссылки 

Антропологи США
Культурологи США
Индеанисты
Лингвисты США
Американисты
Этнологи США
Этнографы США
Члены Национальной академии наук США
Члены Датской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Баварской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Преподаватели Университета Кларка
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Президенты Американской антропологической ассоциации
Президенты Американского этнологического общества
Президенты Американского общества фольклора
Президенты Лингвистического общества Америки